Mobilfunkunternehmen steht für:

 Mobilfunknetzbetreiber, das ein öffentliches Mobilfunknetz betreibt
 Mobilfunkanbieter, einen Telekommunikationsdiensteanbieter